Black Earth — дебютный студийный альбом мелодик-дэт-метал-группы Arch Enemy, выпущенный 12 декабря 1996 года на лейбле Wrong Again Records.

Об альбоме
Японская версия альбома была дополнена двумя бонус-треками «Losing Faith» и «The Ides of March». Переиздание 2002 года, выпущенное в форматах CD и LP на лейбле Regain Records, помимо этого содержало композицию «Aces High».

Список композиций

«The Ides of March» и «Aces High» являются кавер-версиями песен группы Iron Maiden (с альбомов Killers и Powerslave соответственно)

Участники записи 
 Йохан Лиива — вокал, бас-гитара
 Майкл Эмотт — ритм- и соло-гитара, сведение, дизайн
 Кристофер Эмотт — ритм-гитара
 Даниэль Эрландссон — ударные

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 Black Earth на discogs.com

Альбомы Arch Enemy
Альбомы 1996 года
Дебютные альбомы 1996 года